Solem ist der Familienname folgender Personen:
 Kari Solem (* 1974), norwegische Handballspielerin
 Morten Solem (* 1980), norwegischer Skispringer

Sonstiges:
 Solem Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika